Caio Antíscio Veto (pretor) — governador da Hispânia Ulterior na década de 60 a.C..
 Caio Antíscio Veto (cônsul em 30 a.C.) — cônsul em 30 a.C., filho do anterior
 Caio Antíscio Veto (cônsul em 6 a.C.) — cônsul em 6 a.C., filho do anterior
 Caio Antíscio Veto (cônsul em 23) — cônsul em 23, filho do anterior
 Caio Antíscio Veto (cônsul em 50) — cônsul em 50, filho do anterior
 Caio Antíscio Veto (cônsul em 96) — cônsul em 96, filho do anterior

Desambiguações de antropônimos